Wahlkreis 57 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 57
 Landtagswahlkreis 57